Badminton na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so posamično in v konkurenci dvojic za moške in ženske ter v konkurenci mešanih dvojic.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Viri

 Uradna stran tekmovanja
 Izidi na RTVSLO

2012
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012